Опис.
 Джерела.

Українські прізвища
Списки:Статистика
Прізвища від назви ремесла